Михаил Львович Бачинский (1858—1937) — русский военачальник (генерал-лейтенант), геодезист.

Биография 
Родился 30 сентября 1858 года в дворянской семье Волынской губернии.

Образование получил в 1-й Полоцкой военной гимназии. В военную службу вступил 12 августа 1875 года.

Окончил Михайловское артиллерийское училище (1877). Выпущен подпоручиком (ст. 16.04.1878) в 8-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил в 27-й артиллерийской бригаде и 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригаде.

Поручик (ст. 18.12.1878). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1883).

Штабс-капитан (ст. 26.07.1883). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1889; геодезическое отделение; по 1-му разряду).

Капитан Генерального штаба (ст. 10.04.1889). На два года был прикомандирован к Николаевской обсерватории.

Состоял в числе офицеров корпуса военных топографов, положенных по штату (18.02.-17.06.1891). Отбывал лагерный сбор при Варшавском военном округе.

Старший адъютант штаба 4-й пехотной дивизии (17.06.-13.09.1891), затем старший адъютант штаба 5-й кавалерийской дивизии (13.09.1891-29.10.1892). Цензовое командование ротой отбывал в Лейб-гвардии Павловском полку (07.10.1891-27.11.1892).

Старший адъютант штаба 15-го армейского корпуса (29.10.1892-01.03.1894). Штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа (01.03.-10.12.1894).

Подполковник (ст. 17.04.1894). Состоял в прикомандировании к Александровскому военному училищу для преподавания военных наук (10.12.1894-01.09.1899).

Полковник (пр. 1898; ст. 05.04.1898; за отличие). Начальник штаба Осовецкой крепости (01.09.-16.10.1899). Штаб-офицер при управлении 60-й пехотной резервной бригады (16.10.1899-24.10.1901). Цензовое командование батальоном отбывал в 8-м гренадерском Московском полку (10.04.-17.08.1900).

Штаб-офицер при управлении 2-й стрелковой бригады (24.10.1901-09.06.1902). Начальник штаба 5-го округа отдельного корпуса Пограничной стражи (09.06.1902-20.02.1904). Был прикомандирован к кавалерии (01.07.-28.07.1903).

Участник русско-японской войны 1904—1905. Командир 36-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (20.02.1904-09.03.1905). Командир 2-й бригады 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (09.03.-25.04.1905). Командир 2-й бригады 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (25.04.1905-16.05.1906). Генерал-майор (пр. 1905; ст. 02.06.1904; за боевые отличия). В боях был ранен и контужен.

В отдельном корпусе Пограничной стражи в Заамурском военном округе с 16 мая 1906 года.

Участник Первой мировой войны. Командующий 11-й пехотной дивизией (с 18.04.1915). Генерал-лейтенант (пр. 08.05.1915; ст. 18.04.1915; за отличие по службе) с утверждением в должности начальника той же дивизии. В 1917 году командовал 7-м Сибирским армейским корпусом.

Участник Белого Движения. После окончания Гражданской войны эмигрировал во Францию.

В эмиграции в 1930-е годы вел активную лекционную работу. Выступал в Российском имперском союзе, Культурно-просветительском кружке (1934—1936), постоянно читал доклады в Российском патриотическом обществе, председателем которого он был избран. Бачинский — автор брошюры по вопросам наследия российского престола «Законный Царь: Вопрос о наследии Российского престола» (Париж, 1937).

Умер в Париже 24 октября 1937 года.

Был женат, имел четверых детей.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (13 октября 1916) и Георгиевским оружием (25 апреля 1916).
 Также награждён орденами Св. Станислава 3-й степени (1886); Св. Анны 3-й степени (1894); Св. Станислава 2-й степени (1896); Св. Анны 2-й степени (1903); Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1904); Св. Владимира 3-й степени с мечами (1905); Св. Станислава 1-й степени (1907).

См. также 
 Корпус военных топографов Русской императорской армии

Примечания

Ссылки 
 Бачинский Михаил Львович 
 Бачинский Михаил Львович 
 Бачинский Михаил Львович 

Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)